Gajates kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gajates (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Gajates (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar